Olfersia kan syfta på:

 Olfersia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Olfersia (växter) – ett släkte av växter